Terzic bzw. Terzić ist der Familienname folgender Personen:

 Admir Terzić (* 1992), deutsch-bosnischer Fußballspieler
 Adnan Terzić (* 1960), bosnischer Politiker
 Alen Terzic, Fußballtrainer
 Alma Terzic (* 1987), bosnisch-türkische Schauspielerin 
 Amela Terzić (* 1993), serbische Mittelstreckenläuferin
 Arvedin Terzić (* 1989), bosnischer Fußballspieler
 Dejan Terzić (* 1970), deutscher Jazzmusiker
 Dragan Terzić (* 1970), bosnischer Fußballspieler und -trainer
 Edin Terzić (* 1982), deutsch-kroatischer Fußballspieler und -trainer
 Edin Terzić (Skirennläufer) (* 1969), jugoslawischer Skisportler
 Mario Terzic (* 1945), österreichischer Hochschullehrer und Gartendesigner
 Mirsad Terzić (* 1983), bosnischer Handballspieler
 Stefan Terzić (* 1994), serbischer Handballspieler
 Zoran Terzić (* 1969), Buchautor, Jazz-Pianist, Soziologe
 Zvezdan Terzić (* 1966), serbischer Fußballspieler